Playa Blanca puede referirse a:

 Playa Blanca, España;
 Playa Blanca, Chile;
 Playa Blanca, Chile;
 Playa Blanca, Colombia;
 Playa Blanca, Colombia;
 Playa Blanca, Costa Rica;
 Playa Blanca, Guatemala;
 Playa Blanca, Marruecos;
 Playa Blanca, Perú;
 Playa Blanca
 Playa Blanca y Virador